Osoby o tym nazwisku:
 Adam Tomczyński – polski prawnik
 Stefan Tomczyński – polski kupiec, samorządowiec, działacz OSP
 Walery Tomczyński – polski urzędnik i powstaniec